Mbole peut désigner :
 les Mbole, un peuple de la République démocratique du Congo
 Mbolé, un genre musical du Cameroun
 le mbole, un village en République démocratique du Congo dans la province de la Tshuapa,  territoire de Bokungu, secteur de Lolaka, groupement Monj'Okuli. 
Mbole, une langue bantoue